Josef, Jozef, Joseph sau Joe Weber se poate referi la unul din următorii:

 Joseph Weber (1846-1918), episcop romano-catolic german
  (1862–1921), jucător de baseball canadian
  (1867–1942), comedian american
  (1898–1970), fotbalist german
 Josef Weber (1908–1985), activist german pentru pace, laureat al Premiului Lenin pentru Pace în 1983–1984
  (1914–1989), judecător american
 Joseph Weber (1919–2000), fizician american
 Joseph „Jup” Weber (n. 1950), politician liberal și ecologist luxemburghez
  (n. 1970), fotbalist ceh

Personaje 
 Josef Weber, personaj cheie al romanului The Storyteller (2013) al scriitoarei americane Jodi Picoult

Vezi și 
  (n. 1993), jucător de rugby din Noua Zeelandă